Marzooqi ist der Nachname von:
 Abdulla al-Marzooqi, bahrainischer Fußballspieler
 Sultan Abdulrazzaq Ibrahim al-Marzooqi (* 1980), Fußballschiedsrichter der Vereinigten Arabischen Emirate

siehe auch:
 Marzouk